Государственная энергетическая инвестиционная корпорация (国家电力投资集团, State Power Investment Corporation Limited, сокращённо SPIC) — китайская энергетическая корпорация, входит в пятёрку крупнейших электроэнергетических компаний страны (наряду с China Southern Power Grid, China Huaneng Group, China Huadian Corporation и China Datang Corporation) и в число крупнейших компаний мира. Образовалась в мае 2015 года в результате слияния активов China Power Investment Corporation и State Nuclear Power Technology Corporation, штаб-квартира расположена в Пекине.

Суммарная установленная мощность электростанций SPIC превышает 126 гигаватт, в том числе 72,4 ГВт теплоэлектростанций, 22 ГВт гидроэлектростанций, 13,7 ГВт ветряных электростанций, 11,6 ГВт солнечных электростанций и 4,5 ГВт атомных станций (свыше 45 % составляют мощности «чистой энергии»). SPIC ежегодно поставляет потребителям 422,6 тераватт электроэнергии и 171 млн гигаджоулей тепла. Кроме того, SPIC владеет угледобывающими предприятиями мощностью 78,6 млн тонн, алюминиевыми предприятиями мощностью 2,5 млн тонн и 627 км железнодорожных путей.

Зарубежные активы SPIC превышают 5,5 млрд долларов (компания проектирует, строит, эксплуатирует и обслуживает электростанции различных типов, поставляет энергетическое оборудование, предоставляет различные услуги в сфере энергетики, добывает бокситы и уголь). На международной арене SPIC присутствует в Японии, Вьетнаме, Индонезии, Мьянме, Индии, Пакистане, Ираке, Турции, Болгарии, России, Австралии, Гвинее, ЮАР, США, Бразилии, Чили и на Мальте.

История 
China Power International Holding (CPI Holding) был основан в 1994 году. в 2003 году на его основе была создана CPI Group.

В конце 2014 года Shanghai Electric Power завершила сделку по приобретению 33 % акций мальтийской энергетической компании Enemalta и 90 % акций в третьей фазе ТЭС Делимара (Марсашлокк). Летом 2015 года произошло слияние компаний China Power Investment Corporation (CPI Group) и State Nuclear Power Technology Corporation (SNPTC). China Power Investment Corporation была переименована в State Power Investment Corporation, а State Nuclear Power Technology Corporation стала её дочерней компанией. 

В 2016 году State Power Investment Corporation приобрела австралийскую компанию Pacific Hydro (строительство и эксплуатация гидроэлектростанций, ветряных, солнечных и геотермальных электростанций в Австралии, Бразилии и Чили).

Дочерние компании 
В состав State Power Investment Corporation входят десятки дочерних компаний:

 China Power International Holding (CPI Holding, 100 %) — производство тепловой электроэнергии. 
 China Power Development Limited (CPDL, 100 %) — международные операции. 
 State Nuclear Power Technology Corporation (SNPTC, 76 %) — производство электроэнергии на АЭС, разработка ядерных технологий.
 China Power International Development Limited (China Power, 55,6 %) — международные операции.
 Shanghai Electric Power Company Limited (SEP, 49,4 %) — производство тепловой электроэнергии.
 SPIC Yuanda Environmental Protection Company Limited (SPICYD, 43,7 %) — энергосбережение и защита окружающей среды.
 China Power Clean Energy Development (CPCED, 28,1 %) — производство электроэнергии на ГЭС, ВЭС и СЭС.
 Companhia de Electricidade de Macau (CEM, 6 %) — поставки электроэнергии в Макао. 

 SPIC Overseas Investment Company (международные операции)
 Shandong Nuclear Power (оператор АЭС)
 SPIC Guangdong Electric Power Company (оператор ТЭС)
 SPIC Jiangxi Electric Power Company Limited (оператор ТЭС)
 SPIC Henan Electric Power Company Limited (оператор ТЭС)
 SPIC Yunnan International Power Investment Company Limited (оператор ТЭС)
 State Nuclear Power Engineering Company (строительство АЭС)
 Huanghe Hydropower Development (строительство ГЭС и СЭС)
 SPIC Jiangsu Electric Power (строительство ВЭС)
 SPIC Solar Power (производство солнечных панелей)
 SPIC International Mining Investment Company Limited (добыча сырья)
 SPIC Mengdong Energy Company Limited (добыча угля в Пакистане)
 SPIC Capital Holding (финансовые услуги)
 SPIC Finance Limited (финансовые услуги)

Исследование и проектирование 
 SPIC Shandong Electric Power Engineering Consulting Institute (проектирование электростанций)
 State Nuclear Electric Power Planning Design & Research Institute (проектирование электростанций)
 Shanghai Nuclear Engineering Research & Design institute (проектирование электростанций)
 SPIC Central Research Institute (научные исследования) 
 Qinghai PV Engineering Technical Research Center (научные исследования)
 Shanghai Power Equipment Research Institute (научные исследования)
 Hydrogen Energy (проектирование локомотивов на водородных топливных элементах)

Основные активы 
 SPIC является крупнейшим производителем тепловой энергии в Китае, компании принадлежат восемь крупных и 47 средних тепловых электростанций (в том числе такие крупные ТЭС, как Тяньцзи, Пинвэй, Каоцзин, Мэйчжоу, Баньцзи, Цзиндэчжэнь и Хуншэн), а также мусоросжигательные заводы в Уху, Дэчжоу, Даляне и Хайкоу. 

 SPIC владеет 12 угольными шахтами в провинциях Внутренняя Монголия, Синьцзян и Гуйчжоу (крупнейшая угольная база расположена в уезде Холин-Гол), железными дорогами Тунляо — Хуолинхэ, Чифэн — Дабан — Байиньхуа, Цзиньчжоу — Чифэн, угольными терминалами в портах Цзиньчжоу и Биньхай. Также SPIC проектирует и строит тепловые электростанции и линии электропередачи (является крупным подрядчиком для State Grid Corporation of China), добывает бокситы в Шаньси, Гуйчжоу и Гвинее, производит алюминий в провинциях Шаньси, Внутренняя Монголия, Нинся и Цинхай, производит и устанавливает оборудование для фильтрации воды, газов и воздуха.

 Гидроэнергетические мощности SPIC расположены в провинциях Хунань, Гуйчжоу, Гуанси, Юньнань, Сычуань и Цинхай (главным образом каскадные ГЭС на Хуанхэ и Юаньшуй). Компании принадлежит 145 ГЭС, в том числе такие крупные, как Лунъянся, Ласива, Лицзяся, Гонбося, Цзишися, Уцянси, Саньбаньси, Туокоу и Чанчжоу.

 Основные ветряные энергетические мощности SPIC расположены в провинциях Цинхай, Синьцзян, Ганьсу, Внутренняя Монголия и Цзянсу. Особое внимание компания уделяет строительству крупных прибрежных ветряных и приливных электростанций (комплекс Yancheng Array в Цзянсу — крупнейшая ветроэлектростанция в мире). 

 SPIC является одним из крупнейших производителей солнечной электроэнергии в мире. Компания разрабатывает и производит солнечные панели (заводы расположены в городах Синин и Сиань), производит поликристаллический кремний и металлические конструкции, строит и эксплуатирует солнечные электростанции. Крупнейшие солнечные энергетические мощности SPIC расположены в провинциях Цинхай, Синьцзян, Ганьсу, Хэбэй и Цзянсу (главной базой служит пустыня Гоби). 

 SPIC является одним из трёх китайских операторов АЭС, а также ведущим разработчиком ядерных технологий. Компании принадлежат АЭС Хуняньхэ в провинции Ляонин (совместное предприятие SPIC и China General Nuclear Power Group), АЭС Хайян и АЭС Жунчэн в провинции Шаньдун. Кроме эксплуатации собственных атомных электростанций, SPIC является миноритарным акционером АЭС Тяньвань, АЭС Саньмэнь, а также второй и третьей фазы АЭС Циньшань.

 Также SPIC принадлежит несколько электростанций, которые производят электроэнергию из биомассы. Кроме того, компания занимается переработкой радиоактивных отходов и сточных вод. 

 В состав SPIC входят десятки научно-исследовательских центров, лабораторий и испытательных станций, которые занимаются тяжёлыми газовыми турбинами, газоулавливающими системами, системами генерации солнечной энергии, системами повышения энергоэффективности, технологиями производства пластин из нержавеющей стали, системами защиты ядерных реакторов, программным обеспечением в сфере ядерного проектирования и анализа безопасности для атомных электростанций.

Крупнейшие проекты 
SPIC принимала участие в проектировании и строительстве АЭС Чашма (Пакистан), ветроэлектростанций в Австралии и Чили, гидроэлектростанций в Мьянме, теплоэлектростанций на Мальте, в Турции, Пакистане, Вьетнаме и Индонезии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Энергетические компании Китая
Компании Пекина